Азмак може да се отнася за:
 Азмак, местно име на река Сребра в България в нейното долно течение, ляв приток на Марица
 Азмака, река в България, ляв приток на река Сазлийка, от басейна на Марица
 Азмак, река в България, десен приток на Лесновска река